Dinastia Bagratúnio — a dinastia bagrátida da Armênia
 Dinastia Bagrationi — a dinastia bagrátida da Geórgia